Jméno a příjmení Petko Christov mělo více osob:

 Petko Christov - (1950-2020) - bulharský kněz
 Petko Christov (fotbalista) - (*1999) - bulharský fotbalista